Articolul prezintă o listă a țărilor în funcție de rata inflației. Inflația este definită ca rata anuală de creștere a prețurilor pentru bunurile de consum. Un nivel foarte ridicat de inflație duce la o depreciere rapidă a banilor, și poate avea un impact foarte negativ asupra economiei unei țări. De asemenea, inclusiv deflația (i.e. scăderea prețurilor) poate avea un impact.

Listă 
Țările sunt sortate în funcție de rata inflației, între anii 2013 - 2016. Sursa datelor este Banca mondială.

Referințe 

Liste de țări
Liste economice
Macroeconomie